Nematoplana är ett släkte av plattmaskar. Nematoplana ingår i familjen Nematoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Nematoplana